John Norris peut désigner :

 John Norris ou John Norreys (1547-1597), général anglais ;
 John Norris (1657-1711), philosophe et poète ;
 John Norris (1670/71-1749), amiral Britannique, Member of Parliament pour Rye et Portsmouth ;
 John Norris (~1685-1752), Member of Parliament pour Chippenham, 1713–1715 ;
 John Norris (1702-1767), Member of Parliament pour Rye, 1727–1733 ;
 John Norris (1740-?), Member of Parliament pour Rye, 1762–1774 ;
 John Thomas Norris, MP pour Abingdon, 1857-1865 ;
 John Franklyn Norris (1877–1952), prêcheur fondamentaliste américain ;
 John Norris (1934-2010), éditeur canadien, critique de musique et producteur ;
 John Norris (1959-), correspondant de MTV ;
 John Wayne Norris (1942-), dit Jack Norris, joueur de hockey sur glace.